Skruda peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Skruda, village du powiat de Mińsk
 Skruda, village du powiat de Garwolin